Meryl Elizabeth Davis (ur. 1 stycznia 1987 w Royal Oak) – amerykańska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z Charliem White'em. Mistrzyni olimpijska z Soczi (2014), wicemistrzyni olimpijska z Vancouver (2010), brązowa medalistka olimpijska z Soczi (2014, drużynowo), dwukrotna mistrzyni świata (2011, 2013), trzykrotna mistrzyni czterech kontynentów (2009, 2011, 2013), multimedalistka finału Grand Prix (pięć zwycięstw w latach 2010–2014) oraz 6-krotna mistrzyni Stanów Zjednoczonych (2009–2014). Oficjalnie zakończyła karierę amatorską 22 lutego 2017 r.

Życie prywatne 
Davis jest córką Cheryl i Paula Davisa. Urodziła się w Royal Oak, ale wychowywała się w West Bloomfield Township w Michigan. Ma młodszego brata Claytona. Ma korzenie szkockie, irlandzkie, angielskie i niemieckie. W trzeciej klasie szkoły podstawowej zdiagnozowano u niej dysleksję, z którą borykała się do 11. klasy. W 2005 roku ukończyła Wylie E. Groves High School w Beverly Hills, Michigan. Meryl studiuje antropologię kulturową na University of Michigan i dodatkowo uczy się języka włoskiego.

W maju 2014 roku  Davis wygrała 18. edycję amerykańskiego programu Dancing with the Stars w parze z Maksymem Czmerkowskim. Po zakończeniu show występowała gościnnie w rewiach tańca Sway braci Czmerkowskich.

22 czerwca 2019 roku wyszła za mąż za Fedora Andreeva, byłego łyżwiarza figurowego i syna jej byłej trenerki Mariny Zujewej. Para zaręczyła się 13 lipca 2017 roku. Ślub odbył się we francuskim ogrodzie Le Mas des Poiriers w Prowansji.

Osiągnięcia 
Z Charliem White'em

Nagrody i odznaczenia 
 Amerykańska Galeria Sławy Łyżwiarstwa Figurowego – 2020

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Royal Oak (Michigan)
Urodzeni w 1987